Die Fifth Third Bank Tennis Championships 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Juli 2011 in Lexington stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 92 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 102 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Lexington (Kentucky)